Johnstown (Colorado)
 Johnstown (Ohio)
 Johnstown (Pennsilvània)
 Johnstown (Nebraska)
 Johnstown (Nova York)
 Johnstown (Wyoming)
 Johnstown  o Baile Eoin